Иван Алексеевич Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Иван Алексеевич (1659—1729) — сподвижник Петра I, президент ряда коллегий, родоначальник графов Мусиных-Пушкиных;
 Мусин-Пушкин, Иван Алексеевич (1783—1836) — генерал-майор, участник наполеоновских войн, гофмейстер.